Unité territoriale peut faire référence :
 Dans les services déconcentrés de l'État français, aux services qui représentent une direction régionale dans le (ou les) département(s) sur le(s)quel(s) elle est compétente : 
 Unité territoriale d’une direction régionale des Affaires culturelles (DRAC),
 Unité territoriale d’une direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
 Unité territoriale d’une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), fusionnée en 2021 avec la direction départementale de la Cohésion sociale (DDCS) pour former la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS).
 aux services équivalents en Île-de-France : 
Unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL),
Unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (fusion de la direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie et de la direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement)
 Unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
 Aux unités territoriales (militaires).

Références